Gouverneur oder Governor steht für:
 Gouverneur, Leiter eines zivilen oder militärischen Bereichs
 Gouverneur (Vereinigte Staaten), Regierungschef eines US-amerikanischen Bundesstaates

geographische Objekte:
 Gouverneur-Insel, Antarktika
 Gouvernøren Harbour, Antarktika
 Governor Islands, Antarktika
 Governor Mountain, Berg in den Wilson Hills, Viktorialand, Antarktika
 Governor Generoso Gemeinde auf Mindanao, Philippinen
 Governor Light, Ort in Guyana
 Governor River, Fluss in Tasmanien
 Governor Hutchinson’s Field, Naturschutzgebiet in Massachusetts
 Governors Island, Insel in der Upper New York Bay

literarische Titel:
 Gouverneur (Gertrud Leutenegger) (1981)
 Der Gouverneur (Edzard Schaper) (1954)

Governor steht für
 Governor (CPU), Software, die die Taktfrequenz anpasst
 Governor’s Trophy, Eishockeytrophäe
 Governor’s Palace in Williamsburg, Virginia
 Governors’ Cup, Pokal der International League, Baseball
 Casey Jones & the Governors, britische Band
 National Governors Association, US-amerikaniche Organisation der Gouverneure
 BBC Board of Governors, Gremium der BBC
 Governors State University, Universität in Illinois, Vereinigte Staaten
 Governor General’s Awards, kanadischer Kultur- und Wissenschaftspreis

Siehe auch:
 Governor Island
 Board of Governors
 Governor’s House
 Governor’s Mansion
 Gubernator, historische Bezeichnung für Repräsentanten einer Verwaltungseinheit